Звягольский-Мельников — русская фамилия. Известные носители:

 Звягольский-Мельников, Иван Григорьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 4743; 21 декабря 1832.
 Звягольский-Мельников, Яков Григорьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 4123; 26 ноября 1827.